Pogănești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Pogănești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Pogănești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Pogănești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Pogănești (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești